Оле́г Миха́йлович Глазуно́в (18 февраля 1927, город Троицк Челябинской области) — российский геохимик, профессор, доктор геолого-минералогических наук, Заслуженный деятель науки РФ, Почётный разведчик недр.

Биография 
Родился 18 февраля 1927 года в г. Троицк Челябинской области в семье врача.
 
В 1944 году поступил на геолого-разведочный факультет Томского политехнического института. Учился по ускоренному курсу в связи с военным временем. Лекции и семинары проводили профессора Ю.А. Кузнецова,  Ф.Н. Шахов, А.М. Кузьмина, К.В. Радугин, Г.Л. Поспелов , М.К. Коровин  и др.
 
Трудовую деятельность начал в 1950 году в Красноярском геологическом управлении МВД СССР, знаменитой шарашке, где отбывали срок крупные учёные, такие как Крейтер, Эдельштейн, Булынников, Тетяев. Потом работал начальником и старшим геологом на геологическом картировании, поисках и разведке в партиях под эгидой Минцветмета и МГиОН СССР.  Выполнил шесть листов геологической карты по траверзу через хребты от Минусинской до Тувинской впадин.

Открыл Усинское медное месторождение (1953) на границе с Тувой. В Западных Саянах обнаружил перспективные сульфидные руды Комжар, Маралье, хромиты Шадата. В составе Западной ГРЭ организовал первые буровые работы на Подлысанском титаномагнетитовом месторождении.

Обобщил данные по минералогии в виде кандидатской диссертации (1962).

Участвовал в открытии (1962) и почти двадцатилетнем изучении Кингашского платиноидно-медно-никелевого месторождения, дал его развёрнутую минералого-генетическую характеристику, построил глубинную модель источника; выделил богатые платиноидные горизонты, сопоставимые с «рифами» крупных месторождений.

В 1965 году прошёл по конкурсу в Институт геохимии им. А.П. Виноградова АН СССР. Будучи последователем научных представлений академика Л.В. Таусона, создал геохимическую классификацию ультраосновных и основных пород, уточнил понятие геохимического типа – категории, важной для металлогенического районирования, определил региональные «кларки» элементов.

В 1977 году защитил докторскую диссертацию на тему "Геохимия и вопросы рудоносности гипербазитов и габброидов континентальных областей". После защиты возглавил лабораторию геохимии базитов и ультрабазитов (1979).

В 1991-1993 годах работал в международных экспедициях; составил для ЮНЕСКО первую для С-В сектора Арктики эколого-геохимическую карту с запиской и прогнозами, освещёнными в книге «Арктика по маршрутам двух экспедиций».

Научная деятельность 
Является автором более 270 научных работ, из них 5 монографий, 30 отчётов.

Вскрыл закономерности распределения и поведения рудных и рассеянных элементов в массивах. Рассмотрел геохимические аспекты их генезиса, существенно дополняющие петрологические данные. К решению проблемы петрогенезиса широко привлекались изотопы стронция и углерода, а также данные по кристаллохимии. Впервые показал роль в земных перидотитах дисперсной и силикатной форм вхождения щелочей, установил изначальный их уровень, катализирующее значение в процессе генерации и фракционирования расплава.

Как один из создателей раздела генетической геохимии, описал в земных перидотитах ранее не известные на Земле высокобарические концентраторы щелочей группы меррихьюита-рёддерита и ряд рассеянных дисперсных форм возможных продуктов газового дыхания мантии. Определил пределы изоморфного вхождения хрома в оливины, по параметрам Мёссбауэра выделил границы фазовых переходов в ряде ассоциаций минералов, охарактеризовал редкий маркёр глубинных процессов – ульвошпинель.

Рассматривал вопросы региональной геохимии, эволюции платиноидно-медно-никелевой системы во времени, аномальной рудной продуктивности ультрабазитов «железистого» типа в результате интрателлурической активности мантии.

Неоднократно представлял отечественную геохимию в международных научных кругах, как делегат ряда научных конгрессов (Россия, Франция, Индия, Югославия, Болгария, Греция) и член международной ассоциации AZOPRO. 

Выполнял гранты РФФИ, разделы научных программ СО РАН, совместные проекты с «Норникелем», «Красноярскгеологией», общероссийские программы, «Платина России», «Железные руды Сибири», «Геохимия архея», «Золото и платина Сибири» и др. Участвовал в экологических метоприятиях по защите оз. Байкал и Иркутского водохранилища.

В последние годы сосредоточил внимание на изучении мантийных источников для локально сближенных рудно-магматических систем и геохимических типов (Pt-Pd-Ni) - (Fe-Ti-V) - (Cr-Pt-Au) - (Au-Ag). Построил с прогностической целью карту состава мантии. Им отрабатывается также нанотехнология глубинных поисков руд с применением новейших методик анализа.

Педагогическая деятельность 
Подготовил 13 кандидатов и 3 докторов наук, которые успешно развивают его теоретические положения и методики поиска. Помимо преподавания в Иркутском политехническом институте приглашался для чтения спецкурсов в ряд ВУЗов страны.

Общественная деятельность 
Член специализированного совета по защите диссертаций ИГХ СО РАН, член Межведомственного экологического совета, консультант ряда подразделений «Росгеологии», участник рабочих совещаний по формированию новых проектов Министерства природных ресурсов.

Факты биографии 
 Мог погибнуть на Лысанском месторождении титана в Восточных Саянах после того, как во время разведки его накрыла каменная лавина. Был спасен рабочими экспедиции, которые увидели, как он "тонул" в каменном потоке. После операции в Красноярске и лечения получил годовую инвалидность.

 В 1993 году во время экспедиции ООН по изучению жизни малочисленных народов на Чукотке в последний день от перегрузки разбился вертолет, в котором погибли восемь человек, в том числе и сын Глазунова. В память о сыне  написал книгу "По маршрутам двух экспедиций".

 Был знаком с С.Н. Рерихом, во время командировок в Индию (1986, 1989) часто бывал у него в гостях.

 Хобби - живопись, художник-любитель.

Признание, награды 
 «Заслуженный ветеран СО АН СССР» (1986)

 «Заслуженный деятель науки РФ» (16.12.1997)

 «Почетный разведчик недр» (09.08.2000)

 Чл.-корр. РАЕН по секции наук о Земле (10.01.2001)

 Почётные дипломы Международных Конгрессов «Цветные металлы и минералы» 2010 и 2015 годы

 Почётные грамоты Президиума АН СССР, СО РАН, ИНЦ, Губернатора Иркутской области

 Книжно-иллюстративная выставка "Глазунов О.М. – российский геохимик, доктор геолого-минералогических наук: к 95-летию со дня рождения" проведена в Центральной научной библиотеке Иркутского отделения СО РАН 21 февраля 2022 года.

Семья 
Отец - Глазунов Михаил Павлович, был известным хирургом в Томске.

Старший cын - Глазунов Владимир Олегович (1957-1993) - геолог, погиб в экспедиции.

Младший сын - Глазунов Сергей Олегович, геофизик, трагически погиб после возвращения с острова Визе.

Примечания

Библиография 
 О. М. Глазунов, В. О. Глазунов Геохимия и рудоносность габброидов и гипербазитов / О. М. Глазунов; Отв. ред. Л. В. Таусон. - Новосибирск: Наука: Сиб. отд-ние, 1981. - 192 с. 
 Геохимия элементов группы железа в эндогенном процессе/ О. М. Глазунов, А. С. Мехоношин, М. Н. Захаров и др.; под ред. Ж. В. Семинского; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т геохимии им. А. П. Виноградова. - Новосибирск: Наука, 1985. - 200 с.
 Глазунов О.М., Богнибов В.И., Еханов А.Г. Кингашское платиноидно-медно-никелевое месторождение. - Иркутск: Изд-во ИГТУ, 2003. – 192 с. - ISBN 5-8038-0253-0   
 О. М. Глазунов, В. О. Глазунов Арктика по маршрутам двух экспедиций. - Санкт-Петербург: Музей Арктики и Антарктики; Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2006. - 195 с. - ISBN 5-8038-0363-4

Выпускники Томского политехнического университета
Преподаватели Иркутского технического университета
Учёные по алфавиту
Геологи по алфавиту
Геохимики по алфавиту
Геохимики СССР
Геохимики России
Персоналии:Троицк (Челябинская область)
Персоналии:Иркутск